Ларра, Мариано Хосе де (1809—1837) — испанский поэт, прозаик, публицист
 Ларра — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Ларра-Белагуа — горный массив в Испании, провинция Наварра

См. также 
 Лара (значения)
 Larra